Schlumberger är ett efternamn från den delvis tysktalande historiska provinsen Alsace (Elsass) i Frankrike. Det kan avse

Personer
 Gustave Schlumberger (1844–1929), fransk historiker och arkeolog
 Jean Schlumberger , flera personer
 Jean Schlumberger (författare) (1877–1968), fransk författare
 Jean Schlumberger (juvelerare) (1907–1987), fransk smyckekonstnär

Se även
 Schlumberger – multinationellt serviceföretag inom petroleumsutvinning
 Schlumbergeria – synonym till Guzmania, se Juvelblomssläktet

Franska efternamn